est une série télévisée américaine développée par Megan Amram et Elizabeth Banks basée sur des personnages créés par Kay Cannon. Il s'agit d'une série dérivée de la série de films  / La Note Parfaite (). Elle a été mise en ligne le  sur la plateforme Peacock, et diffusée depuis le  sur  au Canada.

Cette série est inédite dans tous les pays francophones.

Synopsis

Distribution 

 Adam DeVine : Bumper Allen
 Flula Borg : Pieter Krämer
 Sarah Hyland : Heidi
 Jameela Jamil : Gisela
 Lera Abova : DJ Das Boot

Épisodes 
  / 
  / 
  / 
  / 
  / 
  /

Accueil critique

Notes et références

Voir aussi 
  / La Note Parfaite (), le film de 2012

Liens externes 

Série télévisée créée en 2022
Série télévisée américaine des années 2020
Série télévisée de Peacock
Série télévisée tournée en Allemagne
Série télévisée en anglais américain